Милвил има више значења:
 Милвил (Калифорнија)
 Милвил (Њу Џерзи)
 Милвил (Ајова)
 Милвил (Делавер)
 Милвил (Јута)
 Милвил (Минесота)
 Милвил (Охајо)
 Милвил (Пенсилванија)